«Любовь» () — французско-немецко-австрийский художественный фильм, камерная драма режиссёра Михаэля Ханеке, премьера которой состоялась на 65-м Каннском кинофестивале, где лента получила главный приз — «Золотую пальмовую ветвь». В главных ролях, пожилых учителей музыки, задействованы Жан-Луи Трентиньян и Эмманюэль Рива, во второстепенной роли их дочери Евы — Изабель Юппер.

Картина было крайне высоко оценена мировыми кинокритиками, повергнув в состояние шока не только их, но и простых зрителей («Вести.ru»). На 85-й церемонии вручения премии «Оскар» фильм победил в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и получил номинации за лучший фильм года (первый фильм не на английском языке в XXI веке), режиссёрскую работу и лучшую женскую роль. На родине большинства членов съёмочной группы «Любовь» отметили пятью главными статуэтками национальной премии «Сезар», в том числе за лучший фильм года.

Сюжет 

Всё действие фильма, кроме вступительной сцены, происходит в обыкновенной парижской квартире.

Восьмидесятилетние Жорж (Жан-Луи Трентиньян) и Анн (Эмманюэль Рива) — заслуженные учителя музыки — посещают концерт бывшего ученика. Их дочь Ева (Изабель Юппер) живёт отдельно со своей семьёй. Совершенно внезапно для Жоржа у Анн случается гемиплегия.

После возвращения из больницы на инвалидной коляске (половина тела Анн парализована), любовь пары подвергается серьёзному испытанию. Жоржу приходится делать всё, чтобы помочь своей супруге (как подмечает критик Питер Дебраж, его привязанность к жене настолько велика, что помощь Анн в перемещении в кресло из инвалидной коляски выглядит как танец). Жорж ассистирует ей во всём: кормит из ложки, водит в туалет, тем самым выполняя желание жены никогда больше не возвращаться в больницу.

После того, как состояние Анн ухудшается и она постепенно превращается в «овощ», дочь Ева приступает к заботам не о больной матери, а о вопросах недвижимости. Подавленный Жорж нанимает сиделок, а раз в две недели квартиру посещает семейный доктор Бертье.

Однажды днём, понимая, что супруга уже не поправится, Жорж избавляет её от страданий. Он одевает её в официальный наряд, покупает цветы и осыпает ими тело. Оставшись один в пустой квартире, Жорж пишет письма почившей жене. В конце фильма Анн снова появляется рядом с ним, и они оба покидают квартиру уже навсегда.

В финальной сцене Ева приходит в опустевший отцовский дом и ходит по пустой квартире.

В ролях 

 Жан-Луи Трентиньян — Жорж Лоран
 Эмманюэль Рива — Анн Лоран
 Изабель Юппер — Ева Лоран
 Александр Таро — в роли себя
 Уильям Шимелл — Джефф
 Рита Бланко — консьерж

Создание 
Ханеке взялся за тему старения, основываясь на собственном опыте, после просмотра нескольких фильмов и телепрограмм о судьбе пожилых людей. По словам режиссёра, фильма бы и не было, если бы не «великий» Жан-Луи Трентиньян — именно под него писался весь сценарий. Сам Трентиньян по этому поводу говорил: «Я увидел один из фильмов Ханеке. До этого я не знал такого режиссёра — дело в том, что я редко куда-то выбираюсь и живу в деревне. Так вот, когда я увидел фильм Микаэля, я сказал друзьям — я больше не снимаюсь, но с таким режиссёром я бы хотел поработать. И он каким-то образом услышал меня».

Эмманюэль Рива, исполнившая вторую ключевую роль, «просто пленила» молодого Ханеке в её знаковой ленте «Хиросима, любовь моя», после чего он потерял её из виду. Когда состоялся кастинг на главную женскую роль, он пригласил всех французских актрис в такой же возрастной категории. Среди них была и Рива.

Квартира, в которой происходит всё действие фильма, была специально спроектирована на венской киностудии и декорирована под парижскую. Сцены снимались в хронологическом порядке, что, по мнению Ханеке, было более удобно.

Критика 

Фильм был положительно воспринят большинством мировых кинокритиков. На 65-м Каннском киносмотре журналисты выделяли две картины, которые в основном могли претендовать на «Золотую пальмовую ветвь»: «Корпорация „Святые моторы“» Лео Каракса и «Любовь» Михаэля Ханеке.

Среди профессиональных критиков ленту также ожидал настоящий триумф:
 Обозреватель журнала Entertainment Weekly Оуэн Глейберман задаётся вопросом: «Может ли настолько опустошающая картина быть фильмом Михаэля Ханеке?». Согласно мнению журналиста — может. «„Любовь“ — блестящая и западающая в память лента с изумительными актёрскими работами», — подытожил критик.
 Питер Дебраж из Variety признал фильм Ханеке «наиболее сокровенным среди всех фильмов режиссёра за четверть века». Заметил он также и то, что «эта душераздирающая история» особенно придётся по душе любителям арт-хауса.
 В восторге от ленты остался и Калим Автаб с сайта The Independent. Назвав Ханеке мастером выработанных кадров и монтажа, он перешёл к характеризации диалогов, которые, по его мнению, просто исключительны. Не оставил репортёр без внимания и «великолепную» актёрскую игру Жана-Луи Трентиньяна.
 По мнению кинокритика журнала «Сеанс» Анны Меликовой режиссёр, который не лучшего мнения о человеке, в этом фильме неожиданно смягчил свой взгляд и впервые снял кинокартину не о ненависти, а о любви.
 Кинообозреватель Антон Долин отмечал, что «…новая работа Михаэля Ханеке стопроцентно останется одним из главных культурных событий года».
 Кира Муратова в одном из интервью говорила: «Мне давно нравится простое кино — как бы просто сделанное. Ханеке, „Любовь“ — для меня это идеал. Очень страшный фильм и так мизерно сделанный, без всяких пыток и катаклизмов, — просто человеческая жизнь».
 Юрий Убогий в своей книге «Время вокзала» пишет: «Всё в фильме показано просто, прямо, с реальностью беспощадной. Тяжело смотреть, но помогает некий свет, идущий из самой-самой глубины. Свет любви».
 Андрей Плахов отметил «двух легендарных исполнителей главных ролей — Жана-Луи Трентиньяна и Эмманюэль Рива, на которых работает не только актёрское мастерство, но в первую очередь их запечатлённая на лицах биография», а сам фильм назвал наиболее личным для Ханеке.
Сам Михаэль Ханеке так отзывался о собственном фильме:

Награды и номинации

См. также 
 Вулкан — фильм исландского режиссёра Рунара Рунарссона со схожим сюжетом.

Примечания 

Фильмы — лауреаты премии «Сезар»
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Австрии
Фильмы о музыкантах
Лауреаты Польской кинонаграды (Орлы)
Фильмы на французском языке
Фильмы Австрии 2012 года
Фильмы Франции 2012 года
Фильмы — лауреаты Премии Европейской киноакадемии
Эвтаназия в фильмах
Фильмы — лауреаты кинопремии «Бумажный Густль»
Фильмы BR
Фильмы WDR
Фильмы France 3 Cinéma
Фильмы Wega Film